Axel Duriez (2005-), tumbleur français 
 Jean-Michel Duriez (1961-), parfumeur français
 Julien Duriez (1900-1993), peintre et écrivain français
 Marcel Duriez (1940-2023), athlète français 
 Odette Duriez (1948-), femme politique française